Джампа Тинлей Вангчен (род. 5 июня 1962) — тибетский буддийский наставник, геше. Часть российских буддистов считает его представителем Далай-ламы в России.

Биография

Ранние годы и образование 
Джампа Тинлей Вангчен родился в индийском Майсуре в семье тибетских беженцев. После школы поступил в Центральный тибетский институт в Варанаси (Северная Индия), по окончании которого получил степень шастри (бакалавра) философии, санскрита, тибетского и английского языков. С 1984 года около пяти лет работал переводчиком у тибетских учителей в буддийском институте «Дорчже Чанг» в Новой Зеландии. В возрасте 25 лет принял посвящение в духовный сан и стал гелонгом.

Прибытие в Россию и получение степени геше

Официальная версия 

Согласно биографии на официальном сайте геше Джампа Тинлея, в 1993 году он после трёхгодичного затворничества в горах Дхарамсалы, по желанию Далай-ламы XIV отправился в Россию, чтобы занять пост его духовного представителя. А впоследствии стал советником по делам культуры и религии Тибета.
В феврале 1994 года в индийском монастыре Сэра сдал экзамен на звание геше («доктор буддийской философии»). Непосредственными учителями Джампа Тинлея являются такие знаменитые наставники современности, как Далай-лама XIV, Панор Ринпоче, геше Нгаванг Даргье, Пананг Ринпоче, геше Намгьял Вангчен и другие.

Альтернативная версия 

Существует и иная версия, которую в 2017 году в интервью "Независимой газете" изложил Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Э. Б. Омбадыков). Он рассказал, что геше Джампа Тинлей действительно был направлен в Россию Далай-ламой, но не в качестве «духовного представителя», а в качестве младшего секретаря. Духовным представителем он назначил себя самостоятельно и после этого стал действовать в качестве независимого буддийского учителя.
По словам Э. Б. Омбадыкова, геше Джампа Тинлей «...более не является монахом и не имеет никакого отношения к представительству его святейшества Далай-ламы в России».

Деятельность в России

Основание буддийских центров 
За годы своей деятельности в России в качестве буддийского учителя, геше Тинлей во многом способствовал возрождению и развитию буддизма в традиционных регионах его распространения (Калмыкия, Бурятия, Тува). С годами у него стало появляться всё больше учеников и в ряде городов Сибири и европейской части России, в результате чего в них также образовались буддийские центры. В настоящее время геше Тинлей является духовным руководителем около 20 буддийских центров традиции гелуг, с 2013 года объединённых в централизованную религиозную организацию «Дже Цонкапа».

Во время визита Далай-ламы XIV в Калмыкию в конце 2004 года геше Джампа Тинлей вернул ему свои монашеские обеты гелонга, принятые им в 25-летнем возрасте. С того момента геше Тинлей продолжает свою деятельность в качестве проповедника-мирянина. Женат. Есть дочь.

Проповеди и книгописание 
Геше Тинлей путешествует по стране с лекциями по буддийской теории и практике. Являясь убеждённым последователем традиции несектарного подхода к учению буддизма, не разделяющий буддизм на такие школы как Гелуг, Кагью, Сакья, Нингма, он даёт своим ученикам подробное учение по этапам пути к Пробуждению (Ламрим), уделяя наибольшее внимание Трём основам пути: отречению, бодхичитте и познанию пустоты. В тибетском буддизме считается, что без них невозможно достичь состояния Будды. Помимо теоретических знаний, геше Тинлей также даёт практические наставления по буддийской медитации; под его руководством проходят коллективные и индивидуальные ретриты (затворничества) по Ламриму и предварительным практикам (нёндро), а также по некоторым буддийским тантрам.

Геше Джампа Тинлей — автор опубликованных на русском языке книг «Живая философия и медитация тибетского буддизма» (1994), «Буддийские наставления» (1995), «К ясному свету» (1995), «Шаматха» (1995), «Смерть. Жизнь после смерти. Пхова» (1995), «Тантра — путь к пробуждению» (1996), «Сутра и тантра — драгоценности тибетского буддизма» (1996), «Мудрость и сострадание» (1997), «Комментарии на краткую практику Ямантаки» (1998), «Ум и пустота» (1999), «Бодхичитта и шесть парамит» (2000) и многих других, издаваемых издательством «Дже Цонкапа», созданном на базе Централизованной Религиозной Буддийской Организации «Дже Цонкапа».

Библиография 
 Геше Джампа Тинлей «Буддийские наставления»
 Геше Джампа Тинлей «Сутра и Тантра. Драгоценности тибетского буддизма» (zip-архив)
 Геше Джампа Тинлей «Ум и пустота» — М.: Издательство «Цонкапа». Московский буддийский центр Ламы Цонкапы, 2002—224 с. (zip-архив)
 Геше Джампа Тинлей «Живая философия и медитация тибетского буддизма»
 Геше Джампа Тинлей «Как достигнуть счастья, или Дхарма в повседневной жизни» — Улан-Удэ: Издательство ОАО «Респ. тип.», 1997—155 с.
 Геше Джампа Тинлей «Мудрость и сострадание» — С-Пб.: Издательство «Ясный свет».
 Геше Джампа Тинлей «Тантра — путь к пробуждению» — С-Пб.: Издательство «Ясный свет».
 Геше Джампа Тинлей «Бодхичитта и шесть парамит» (zip-архив)
 Геше Джампа Тинлей «Шаматха: основы тибетской медитации» (zip-архив)
 Геше Джампа Тинлей «Учение Лоджонг: Комментарий на текст геше Чекавы „Семь смыслов тренировки ума“»
 Геше Джампа Тинлей «Учение Лоджонг: Комментарий на текст геше Чекавы „Семь смыслов тренировки ума“»
 Геше Джампа Тинлей «Четыре благородные истины: Комментарий ко II тому „Ламрим Ченмо“ Дже Цонкапы»]
 Геше Джампа Тинлей «Улан-Удэнские лекции. Осень 2016. Комментарий на шаматху, основанный на Большом Ламриме. Комментарий на гуру-йогу» — Новосибирск: ООО «Издательство Дже Цонкапа» — 152 с. ISBN 978-5-904974-95-4 (в пер.).

Награды и премии 
 Орден Республики Тыва (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт геше Джампа Тинлея
 Библиотека лекций геше Джампа Тинлея
 Московский Буддийский Центр Ламы Цонкапы
 Красноярский Дхарма-центр «Чакрасамвара»
 Уфимский Дхарма-центр «Тушита» 
 Новосибирский Буддийский Центр Майтрея

Учителя буддизма XX века
Учителя буддизма XXI века
Деятели буддизма в России
Ламы школы гелуг
Геше